Le mot procédé peut renvoyer à :

Un procédé est une technique, en particulier un procédé industriel :
 Procédé agroalimentaire ;
 Procédé physico-chimique :
 Procédé chimique ;
 Procédé Andrussow ;
 Procédé Bergius ;
 Procédé Berlin ;
 Procédé Birkeland-Eyde ;
 Procédé BMA ;
 Procédé Cativa ;
 Procédé chlore-alcali ;
 Procédé de contact ;
 Procédé Fischer-Tropsch ;
 Procédé Frank-Caro ;
 Procédé Haber (ou Haber-Bosch) ;
 Procédé Claus ;
 Procédé Kubierschky ;
 Procédé Leblanc ;
 Procédé Mannheim ;
 Procédé Monsanto ;
 Procédé d'Odda ;
 Procédé Ostwald ;
 Procédé Reichstein ;
 Procédé Shawinigan ;
 Procédé sol-gel ;
 Procédé Solvay ;
 Procédé de polymérisation ;
 Procédé de séparation ;
 Divers :
 Procédé de Czochralski, procédé de croissance de cristaux monocristallins ;
 Procédé LIGA ;
 Procédé métallurgique :
 Procédé Bessemer (métallurgie).

Le procédé est une partie d'une queue de billard.

Homonymie